El Torneig de New Haven 2016, oficialment conegut com a Connecticut Open 2016, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins els Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 d'agost de 2016 al Connecticut Tennis Center de Yale, prop de New Haven, Connecticut, Estats Units.

La tennista polonesa Agnieszka Radwańska va guanyar el segon títol de l'any. L'índia Sania Mirza va guanyar el segon títol consecutiu amb dues parelles diferents, i el setè de l'any.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2016
WTA Tour 2016